

Arte 
 Mosaico – composizione pittorica ottenuta mediante l'utilizzo di frammenti di materiali (tessere) di diversa natura e colore (pietre, vetro, conchiglie), che può essere decorata con oro e pietre preziose.
Mosaico fiorentino ("commesso fiorentino") – composizione artistica ottenuta utilizzando parti di pietra colorata, assemblate una vicino all'altra

Televisione 
 Mosaico – programma televisivo in onda su Sat 2000.
 Mosaico – progetto di video on demand per la scuola del canale satellitare Rai Educational.

Altro 
 Mosaico – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Mosaico genetico – in genetica, la presenza, in un individuo pluricellulare, di due o più linee genetiche diverse, ossia di diversi patrimoni genetici all'interno di uno stesso individuo che vengono espressi contemporaneamente
 Mosaico di Pace – rivista dal movimento cattolico Pax Christi.
 Virus del mosaico del tabacco
 Virus del mosaico giallo della rapa

Pagine correlate 
 Jigsaw
 Mosaic (disambigua)
 Mosaics